The Quill bezeichnet:
 The Quill (Band), eine schwedische Rockband
 The Quill (Software), ein Programm zum Erstellen von Textadventures für Heimcomputer
 The Quill (Vulkan), Vulkan auf der Insel Sint Eustatius in der Karibik

Siehe auch:
 Quill
 Quill/Boven National Park